VI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 15 ноября по 18 ноября 1973 года в Роттердаме, Нидерланды. Выступления в индивидуальной программе проходили с обручем, мячом, булавами и лентой. Также были проведены состязания в личном многоборье и групповом первенстве.

Результаты

Таблица медалей

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Индивидуальное многоборье

Группы, финал

Группы, предварительные результаты

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
1973 год в спорте